Fredericksburg puede referirse a:
 Fredericksburg (California)
 Fredericksburg (Indiana)
 Fredericksburg (Iowa)
 Fredericksburg (Ohio)
 Fredericksburg (Pensilvania)
 Fredericksburg (Texas)
 Fredericksburg (Virginia)
 Batalla de Fredericksburg, una importante batalla de la Guerra Civil Estadounidense que tuvo lugar allí.
 Segunda Batalla de Fredericksburg, otra importante batalla de la Guerra Civil Estadounidense que tuvo lugar allí.